Анатолий Николаевич Бабенко () — советский футболист, вратарь. Тренер.

Биография 
Начинал заниматься футболом в родной Макеевке, затем недолго — в донецком «Шахтёре». 1969 год провёл в «Авангарде» Макеевка. Армейскую службу проходил в 1970—1971 годах в киевском СКА. В 1971 году вместе с Павлом Богоделовым перешёл в «Локомотив» Винница. 1974 год отыграл в другой команде второй лиги «Вулкан» Петропавловск-Камчатский. 1975 год начал в ташкентском «Пахтакоре», сыграл в марте один матч в Кубке СССР против «Металлиста» (4:1) и три в чемпионате — против «Зенита» (3:0) и московских «Локомотива» (2:2) и «Спартака» (0:2). Перешёл в «Звезду» Пермь из первой лиги, но играл только в следующем году. В начале 1977 года практически перешёл в «Днепр», получил квартиру в Днепропетровске, но откликнулся на приглашение чемпиона — «Торпедо». За два сезона не сыграл в основной команде ни одного матча; перенёс операции на мениске и в связи с аппендицитом. В дальнейшем играл в первой лиге за «Кузбасс» Кемерово (1979—1981), во второй лиге за «Ниву» Винница (1982—1985), «Мелиоратор» Чимкент (1986).

В 1987—1988 годах — тренер и начальник команды «Нива». В 2004 году — тренер «Шахтёра» Караганда.

Ссылки 
 Бабенко Анатолий 
 АНАТОЛИЙ БАБЕНКО: «СО ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗЬЮ ТУДА НЕ БРАЛИ. „ПАХАТЬ“ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ НАДО БЫЛО НА СОВЕСТЬ» 

Футболисты СССР
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Вулкан»
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Жигер»